Frederik Willem van Mecklenburg-Schwerin (1675-1713), oudste zoon van Frederik van Mecklenburg-Schwerin
Frederik Willem van Mecklenburg-Schwerin (1871-1897), broer van de Nederlandse prins-gemaal Hendrik van Mecklenburg-Schwerin